

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Spokane – capoluogo della Contea di Spokane, Washington
 Spokane – città fantasma della Contea di Custer, Dakota del Sud
 Spokane – fiume che attraversa gli stati dell'Idaho e di Washington

Altro 
 Spokane – film del 2004
 Spokane – gruppo post-rock
 Spokane – popolazione di nativi americani
 Spokane – romanzo di Pia Fontana del 1988